Weetman Pearson (1. wicehrabia Cowdray)
 Weetman Pearson (2. wicehrabia Cowdray)
 Weetman Pearson (3. wicehrabia Cowdray)